Lucius Munatius Plancus är ett namn som burits av flera romare:

* Lucius Munatius Plancus (konsul 42 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Munatius Plancus (konsul 13 e.Kr.), romersk politiker